Э́лис Но́рфолкская (; ок. 1324 — до 30 января 1352, ) — младшая дочь Томаса Бразертона, старшего сына короля Эдуарда I от его второй жены Маргариты Французской.

Биография 
Элис Норфолкская родилась приблизительно в 1324 году в семье Томаса Бразертона, графа Норфолка, и его первой жены Элис Хейлз. По отцу девочка приходилась внучкой английскому королю Эдуарду I и его второй жене Маргарите Французской, благодаря которой Элис также была правнучкой французского короля Филиппа III Смелого. Помимо самой Элис в семье были сын Эдуард и дочь Маргарет. Мать девочки умерла примерно в 1330 году, когда Элис было около шести лет; Томас Бразертон женился во второй раз в 1335 году: его избранницей стала Мэри де Брюес, вдова лорда Кобэма. Во втором браке у отца Элис выживших детей не было.

4 февраля 1333 Томас Бразертон по договору выдал Элис замуж за пятилетнего Уильяма Монтегю, сына и наследника графа Солсбери, однако несколько месяцев спустя брачный договор был признан недействительным. До 29 августа 1338 года Элис вышла замуж за дядю Уильяма Монтегю, Эдуарда, барона Монтегю, сына Уильяма Монтегю, и ; в браке с ним Элис родила сына и четырёх дочерей.

Единственный брат Элис, Эдуард, умер бездетным в 1334 году, а её отец скончался в 1338 году. Элис и её старшая сестра стали наследницами отца: Маргарет унаследовала титул отца и большую часть владений; по приказу короля Эдуарда III в марте 1339 года Элис и её супругу было выделено .

Супруг Элис участвовал в битве при Креси в 1346 году, а в период с 20 ноября 1348 года до 20 ноября 1360 года он заседал в парламенте как лорд Монтегю. Однако семейная жизнь не была безоблачной и незадолго до 30 января 1352 года Эдвард с несколькими своими приближёнными напал на жену, в результате чего она скончалась. Все участники нападения, в том числе и Эдвард Монтегю, были осуждены; спустя несколько лет, в 1361 году, один из нападавших — Уильям Данч из Банги — получил прощение за участие в нападении на Элис, а также другие преступления.

Наследницами Элис стали три её дочери: Элизабет, Мод и Джоан. Элизабет и Джоан были переданы под опеку своей бабушки по отцу — Элизабет де Монфор, которая после смерти первого супруга вышла замуж за Томаса, барона Фарнивелла. Элизабет де Монфор умерла в августе 1354 года и девочки были переданы под опеку короля, который организовал для них выгодные браки.

Супруг Элис женился во второй раз и имел ещё одного сына (Эдвард) и двух дочерей (Элизабет и Одри). Поскольку сын Элис скончался ещё при жизни отца, ему в июле 1361 года наследовал сын от второго брака, который пережил Эдварда всего на три месяца. Со смертью Эдварда-младшего в октябре 1361 года баронство Монтегю угасло.

Потомство 
В браке с Эдвардом Монтегю Элис стала матерью сына и четырёх дочерей:
 Эдвард (умер в 1359) — в мае 1343 года по инициативе графа Солсбери был заключён брачный договор между Эдвардом и Бланш Моубрей (умерла 21 июля 1409), дочерью Джона, барона Моубрея, и Джоан Ланкастерской, однако окончательно брак заключён не был.
 Одри (умерла до февраля 1359)
 Элизабет (около 1344 — до июля 1361) — до февраля 1359 года вышла замуж за Уолтера Уффорда, третьего сына Роберта Уффорда, 1-го графа Саффолка, и Маргарет Норвич. Детей не имела.
 Мод (умерла до 5 октября 1393) — с 20 апреля 1377 года настоятельница .
 Джоан (2 февраля 1349 — до 27 июня 1376) — до 28 октября 1362 года вышла замуж за Уильяма Уффорда, 2-го графа Саффолка, который был старшим братом зятя Джоан — Уолтера Уффорда. В браке родилось четверо сыновей и дочь.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1320-е годы
Плантагенеты